Ганс, Ґанс (Hans, Gance, Gans) — німецьке і французьке прізвище.

Персоналії 
 Абель Ганс (, 1889—1981) — французький кінорежисер, актор
 Крістоф Ганс (;  11 березня 1960) — французький кінорежисер, сценарист та продюсер
 Оскар Ганс — 9-й прем'єр-міністр Куби

Див. також 
 Гейнц

Інше 
 Розумний Ганс — кінь породи орловський рисак, що жив в Німеччині на початку XX століття і що здобув популярність через те, що нібито володів високим інтелектом.